I1, I-1 ou I01 est un sigle qui peut faire référence à :
 I-1, un croiseur sous-marin de la Marine impériale japonaise au cours de la Seconde Guerre mondiale ;
 Polikarpov I-1, un chasseur monoplan soviétique ;
 Rhumatisme articulaire aigu (I01), avec atteinte cardiaque, d'après la classification internationale des maladies ;
 Voitures I1, voitures pour trains internationaux de la SNCB.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres